Oceanus (god), de Griekse God
Oceanos (schip), het Griekse schip uit 1952